

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martic“ beginnt.

Martic 



 Martić, Grgo (1822–1905), kroatischer Schriftsteller
 Martić, Ivan (* 1990), Schweizer Fußballspieler
 Martic, Manuel (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Martic, Michael (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Martić, Milan (* 1954), kroatischer Politiker der kroatischen Serben, Kriegsverbrecher
 Martić, Petra (* 1991), kroatische Tennisspielerin
 Martić, Robert (* 2001), österreichischer Fußballspieler

Martico 
 Marticorena, Marcelo (* 1993), uruguayischer Fußballspieler